3-е зимние Азиатские игры проходили в китайском городе Харбине в феврале 1996 года. Первоначально планировалось, что игры состоятся в 1995 году в КНДР, но не смогла выполнить обязательств страны-организатора. В итоге спортивное мероприятие было перенесено на следующий год в КНР.

На играх впервые приняли участие новые независимые государства: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Общее число стран-участниц составило 17.

По восьми видам спорта проводились соревнования, по одному — показательные выступления. Впервые был представлен такой вид спорта как фристайл.

Талисман 
Официальным талисманом Азиады-1996 стал персонаж по имени Дуду, который создан по образу горошины.

Страны-участницы 

  Гонконг
  Индия
  Иран
  Казахстан
  Киргизия
  Китай
  Республика Корея
  Кувейт
  Ливан

  Макао
  Монголия
  Пакистан
  Таджикистан
  Таиланд
  Китайский Тайбэй
  Узбекистан
  Япония

Виды спорта 
 Биатлон
 Горнолыжный спорт
 Конькобежный спорт
 Лыжные гонки
 Прыжки с трамплина (показательные выступления)
 Фигурное катание
 Фристайл
 Хоккей
 Шорт-трек

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Конькобежный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины

 Женщины

Прыжки с трамплина 

 Мужчины

Фигурное катание

Фристайл 

 Акробатика

Хоккей

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Медальный зачёт

Примечания 

1996
Спорт в Китае в 1996 году
Февраль 1996 года
Международные спортивные соревнования в Харбине